L1, L-1, L.1, L.I ou L01 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un porte-avions de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Macchi L.I, un avion de reconnaissance italien ;
 Ponnier L.1, un prototype d’avions de reconnaissance français ;
 Stinson L-1 Vigilant, un avion de liaison et d’observation américain.

Études 
 L1, la première année du cycle universitaire aboutissant à l'obtention de la licence en France.

Informatique 
 L1, une mémoire cache de premier niveau dans les processeurs.

Jeux vidéo 
 L1, une touche sur les manettes de PlayStation 2 et PlayStation 3.

Média 
 L1, une station de radio et une chaîne de télévision publique régionale diffusant dans la province néerlandaise du Limbourg.

Photographie 
 Nikon Coolpix L1, un appareil photographique.

Sciences 
Anatomie
 L1, La première vertèbre lombaire.

Biologie
 Rétrotransposon L1, dont il existe  dans le génome humain, est le seul transposon encore actif chez l'Homme.

Astronomie
 L1, le premier point de Lagrange, dans le système solaire astronomique ;
 C/1858 L1 (Donati), une comète non périodique ;
 C/1997 L1 (Zhu-Balam), une comète à longue période ;
 D/1770 L1 (Lexell), une comète perdue.

Linguistique
 L1, la langue maternelle.

Mathématiques
 Espace L1 des fonctions absolument intégrable ou l'espace des suites .

Médecine
 Classe ATC L01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Impétigo (L01), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Syndrome L1, une maladie génétique.

Sport 
 Ligue 1 (anciennement Division 1) dans le Championnat de France de football.

Transport 
Aéronautique
 Arado L.I, un avion construit par Arado Flugzeugwerke GmbH, selon la liste des aéronefs ;
 L1, un avion construit par Ahrens & Schluz, selon la liste des aéronefs.

Métro
 Ligne L1 du métro de Barcelone.

Train
 Ligne L1 du Léman Express à Genève.

Articles connexes 
 Voir  L1 (protein) et L1 family, Haplogroup L1 (mtDNA)

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres